Juana II puede referirse a:
Juana II de Borgoña o Juana de Chalons (1292 - 1330), Condesa Palatina de Borgoña con el nombre de Juana II. 
 Juana II de Navarra (1311 — 1349), reina de Navarra.
 Juana II de Nápoles o Juana de Anjou-Durazzo (1371 - 1435), reina de Nápoles.